Turm des Schweigens steht für:

 Turm des Schweigens, Bauwerk als Stätte für Himmelsbestattungen, siehe Dachma
 Der Turm des Schweigens (1925), deutscher Film von Johannes Guter

Siehe auch:

 Türme des Schweigens (Begriffsklärung)